Park miejski im. K. F. Wazy – park miejski w Wyszkowie w województwie mazowieckim. Położony jest nad brzegiem rzeki Bug. Od lat 70. XX w. park wpisany jest do rejestru zabytków.

Historia 
Park im. Karola Ferdynanda Wazy – zwany kiedyś parkiem lub ogrodem senatorskim, założony w poł XIX w. jako posiadłość carskiego urzędnika Sołowiowa, na miejscu dawnego folwarku należącego do biskupów płockich. W 1919 r. władze miasta odkupiły dawną senatorską willę, z otaczającym obszarem 2,5 ha na potrzeby Towarzystwa Szkoły Średniej zarządzającego miejscowym gimnazjum. W sąsiedniej bursie odbywały się uroczyste bale i premiery kulturalne międzywojennego Wyszkowa. Do obu budynków prowadziła istniejąca do dnia dzisiejszego szeroka aleja parkowa. Najznakomitszym absolwentem Wyszkowskiego Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjne tamtego okresu jest Jerzy Różycki – wybitny polski matematyk i kryptolog, współautor sukcesu rozszyfrowania niemieckiej maszyny Enigma w przeddzień II wojny światowej. Podczas II wojny światowej całość znajdujących się w parku zabudowań uległa zniszczeniu.

Galeria

Przypisy 

Zabytki w Wyszkowie
Geografia Wyszkowa